The Weaker Sex – film del 1917 diretto da Raymond B. West
 The Weaker Sex – film del 1948 diretto da Roy Ward Baker